Dorfkirche Niendorf steht für

 Dorfkirche Niendorf (a. d. St.), in Niendorf a. d. St, einer Gemeinde in Schleswig-Holstein
 Dorfkirche Niendorf (Ihlow), in Niendorf, einem Ortsteil der Gemeinde Ihlow in Brandenburg